{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77401) - || 2001 FT163 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77402) - || 2001 FK168 || 22 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77403) - || 2001 FB169 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77404) - || 2001 FE169 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77405) - || 2001 FH169 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77406) - || 2001 FZ169 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77407) - || 2001 FN170 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77408) - || 2001 FY171 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77409) - || 2001 FD172 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77410) - || 2001 FE172 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77411) - || 2001 FX172 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77412) - || 2001 FH175 || 31 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77413) - || 2001 FO175 || 31 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77414) - || 2001 FV175 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77415) - || 2001 FS176 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77416) - || 2001 FP178 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77417) - || 2001 FT180 || 20 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77418) - || 2001 FN189 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77419) - || 2001 FC191 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77420) - || 2001 FD195 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77421) - || 2001 GB || 1 april 2001 || Olathe || L. Robinson
|-
| (77422) - || 2001 GH || 1 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77423) - || 2001 GM || 1 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77424) - || 2001 GO || 1 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77425) - || 2001 GY || 13 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77426) - || 2001 GC3 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77427) - || 2001 GX4 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77428) - || 2001 GK5 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77429) - || 2001 GL5 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77430) - || 2001 GR5 || 13 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77431) - || 2001 GY5 || 14 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77432) - || 2001 GZ5 || 14 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77433) - || 2001 GP7 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77434) - || 2001 GY7 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77435) - || 2001 GE8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77436) - || 2001 GH8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77437) - || 2001 GQ8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77438) - || 2001 GP10 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77439) - || 2001 GS10 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77440) - || 2001 GT10 || 15 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77441) Jouve || 2001 HU || 18 april 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| (77442) - || 2001 HN1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77443) - || 2001 HL2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77444) - || 2001 HE3 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77445) - || 2001 HP3 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77446) - || 2001 HT4 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77447) - || 2001 HU4 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77448) - || 2001 HC6 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77449) - || 2001 HN6 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77450) - || 2001 HU6 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77451) - || 2001 HU7 || 18 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77452) - || 2001 HZ8 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77453) - || 2001 HM9 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77454) - || 2001 HR9 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77455) - || 2001 HV9 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77456) - || 2001 HQ10 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77457) - || 2001 HU11 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77458) - || 2001 HF12 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77459) - || 2001 HB13 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77460) - || 2001 HG13 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77461) - || 2001 HM15 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77462) - || 2001 HN16 || 24 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77463) - || 2001 HS16 || 25 april 2001 || Powell || Powell
|-
| (77464) - || 2001 HV16 || 22 april 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (77465) - || 2001 HK20 || 26 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77466) - || 2001 HL21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77467) - || 2001 HW21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77468) - || 2001 HZ21 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77469) - || 2001 HZ25 || 27 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77470) - || 2001 HA27 || 27 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77471) - || 2001 HP27 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77472) - || 2001 HC28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77473) - || 2001 HE28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77474) - || 2001 HG28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77475) - || 2001 HM28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77476) - || 2001 HW28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77477) - || 2001 HF29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77478) - || 2001 HN29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77479) - || 2001 HT29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77480) - || 2001 HU29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77481) - || 2001 HE30 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77482) - || 2001 HF30 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77483) - || 2001 HB31 || 27 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77484) - || 2001 HQ31 || 26 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77485) - || 2001 HT31 || 28 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77486) - || 2001 HA32 || 28 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77487) - || 2001 HN33 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77488) - || 2001 HX33 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77489) - || 2001 HC35 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77490) - || 2001 HF35 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77491) - || 2001 HA36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77492) - || 2001 HF36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77493) - || 2001 HL36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77494) - || 2001 HM36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77495) - || 2001 HM37 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77496) - || 2001 HO37 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77497) - || 2001 HR37 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77498) - || 2001 HG38 || 30 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77499) - || 2001 HJ39 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77500) - || 2001 HJ40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten